Lourcine est à l'origine le nom d'un fief de Paris (appelé aussi Lorcine ou Laorcine).

 rue de Lourcine, une ancienne voie de Paris.
 villa de Lourcine, une voie du 14e arrondissement de Paris.

 hôpital de Lourcine, ou hôpital Lourcine, ancien nom de l'hôpital Broca.
 ancienne caserne Lourcine, devenue le site Lourcine de l'internat de Paris du lycée d'État Jean-Zay.

voir aussi 
 commanderie de Lourcines.